Lilleø puede hacer referencia a:

 Lilleø (Storstrømmen), isla danesa.
 Lilleø (Smålandsfarvandet), isla danesa.
 Lilleø (Ertholmene), isla danesa.